Димі́нський — прізвище.

 Димінський Андрій Іванович (1829, Борщівці — 1905, Струга) — український етнограф, фольклорист.
 Димінський Йосип Андрійович (1853, Гаврилівці — 1893, Лисянка) — український етнограф, фольклорист, син Андрія Димінського.
 Димінський Петро Петрович (1954, Кривий Ріг) — український бізнесмен, політик.
 Димінський Роман (1898–1949) — український економіст.

Див. також 
 Демінський

Українські прізвища